Эд-Дуэйм — город в штате Белый Нил, Судан. Является одним из крупнейших городов на побережье Белого Нила. Город расположен на западном берегу реки, между городами Хартум и Кости, в 87 км к юго-западу от Вад-Медани. Население — 92 200 чел. (по оценке 2001 года).

Эд-Дуэйм является центром сельскохозяйственной промышленности. В окрестностях города производят зерновые, хлопок, семена масличных культур, арахис, фрукты и овощи, пшеницу. В Эд-Дуэйме занимаются механизированной обработкой семян сезама и орехов, производят мыло; действует пищевая промышленность.

В городе есть .

Эд-Дуэйм соединён дорогами с городами Кости и Тендельти. Есть железная дорога до города . Город обслуживает .

Климат весьма засушливый, с отчётливо выраженными сухим и влажным сезонами.

Примечания 

Города Судана